Isabel de Lancaster (antes del 21 de febrero de 1363 – 24 de noviembre de 1426) fue la tercera hija de Juan de Gante, duque de Lancaster y su primera mujer, Blanca de Lancaster.

Vida 
Algunas fuentesla citan que nació después del 1 de enero de 1363, pero antes del 21 de febrero de 1363. Ella nació en Burford, Shropshire. En su infancia, fue criado en la casa de su padre bajo el cuidado de Catalina de Roet-Swynford, a quien tenía alta estima. Era considerada una mujer testaruda y energética, a diferencia de su hermana mayor, la cual era más seria.

Matrimonios

Primer matrimonio 
El 24 de junio de 1380, se casó con John Hastings, III conde de Pembroke, en el castillo de Kenilworth. Ella tenía diecisiete, mientras que el novio tenía ocho años. Fue trasladada a una nueva casa acorde a su nuevo rango como condesa de Pembroke. En cualquier caso, seis años más tarde, el matrimonio fue anulado.

Segundo matrimonio 
A los veintitrés años, cansada de su marido excesivamente joven, se dice que Elizabeth fue seducida por el medio hermano de su primo Ricardo II, Juan Holland, quien la habría dejado embarazada. Fue forzada por su padre para anular su anterior matrimonio y casarse con John Holland, I duque de Exeter en una boda apresurada en Plymouth el 24 de junio de 1386. El encanto de Holland hizo que se ganara el favor de su nuevo yerno.

Tercer matrimonio 
En 1400, Holland fue decapitado tras conspirar con el hermano de Isabel, Enrique IV, quien había derrocado al medio hermano de este, Ricardo II. Ese mismo año, Isabel se volvió a casar con Juan Cornwall, I barón Fanhpe y Milbroke; como este no había conseguido el permiso del rey, esta unión conllevó el escándalo y la detención de Cornwall. A pesar de todo fue un matrimonio feliz y deseado del que nacieron dos hijos: Constance y John.

Elizabeth murió en 1426, y fue enterrada en la iglesia de Burford, Shropshire.

Hijos 
Con John Holland:

 Richard Holland, II conde de Huntingdon (m. 3 de septiembre de 1400), quien solo sobrevivió a sus padres siete meses.
 Constance Holland (1387 - 1437), casada con Thomas Mowbray, IV conde de Norfolk, y más tarde con Sir John Grey.
 Elizabeth Holland (c. 1389 - 1449), casada con Sir Roger Fiennes.
 Alice Holland (c. 1392 - c. 1406), casado con Richard de Vere, XI conde de Oxford.
 John Holland, II duque de Exeter (1395 - 1447), segundo hijo, a favor de quien se restauró el ducado de su padre en 1416.
 Sir Edward Holland (c. 1399 - después de 1413).

Con Juan Cornwall, I barón de Fanhope y Milbroke, con quien tuvo dos hijos:

 Constance Cornwall (c. 1401 - c. 1427), casada con John FitzAlan, XIV conde de Arundel. Sin descendencia.
 Sir John Cornwall (c. 1404 - 2 de mayo de 1422). Muerto de un disparo delante de su padre, durante el sitio de Meaux. No tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias 

Isabel
Condesas de Inglaterra
Duquesas inglesas por matrimonio
Hijas de duques de Inglaterra
Inglesas del siglo XIV
Inglesas del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XIV